Senantes (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Senantes (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia